Wildor Larochelle (né le  ou , suivant les sources, à Sorel au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1925-1926 || Canadiens de Montréal || LNH || 33 || 2 || 1 || 3 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1926-1927 || Canadiens de Montréal || LNH || 41 || 0 || 1 || 1 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1927-1928 || Canadiens de Montréal || LNH || 40 || 3 || 1 || 4 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1928-1929 || Canadiens de Montréal || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1928-1929 || Reds de Providence || Can-Am || 39 || 8 || 4 || 12 || 50 || 6 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 1929-1930 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 14 || 11 || 25 || 28 || 6 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 1930-1931 || Canadiens de Montréal || LNH || 40 || 8 || 5 || 13 || 35 || 10 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 1931-1932 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 18 || 8 || 26 || 16 || 4 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 1932-1933 || Canadiens de Montréal || LNH || 47 || 11 || 4 || 15 || 27 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1933-1934 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 16 || 11 || 27 || 27 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1934-1935 || Canadiens de Montréal || LNH || 48 || 9 || 19 || 28 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1935-1936 || Canadiens de Montréal || LNH || 13 || 0 || 2 || 2 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1935-1936 || Black Hawks de Chicago || LNH || 27 || 2 || 1 || 3 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1935-1936 || Ramblers de Philadelphie || Can-Am || 6 || 2 || 3 || 5 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1936-1937 || Black Hawks de Chicago || LNH || 43 || 9 || 10 || 19 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1938-1939 || Eagles de New Haven || IAHL || 21 || 2 || 3 || 5 || 2 ||  ||  ||  ||  || 

| 474 || 92 || 74 || 166 || 211 || 34 || 6 || 4 || 10 || 24

Références 

Naissance en septembre 1906
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Arrows de Philadelphie
Joueur des Eagles de New Haven
Champion de la Coupe Stanley
Décès en mars 1964
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Sorel-Tracy
Décès à 57 ans